Nacional steht für

 CD El Nacional, einen Fußballverein aus Quito, Ecuador
 CD Fabrica Nacional, einen Fußballverein aus Palencia, Spanien
 Club Nacional, einen Fußballverein aus Asuncion, Paraguay
 Fabrica y Distribuidora Mexicana Nacional, ehemaliger mexikanischer Automobilhersteller
 National Atlético Clube (SP), einen Fußballverein aus São Paulo, Brasilien
 Nacional Fast Clube, einen Fußballverein aus Manaus, Brasilien
 Nacional Montevideo, einen Fußballverein aus Montevideo, Uruguay
 Nacional (Kakao), eine Kakaosorte
 Nacional (Zeitschrift), eine Wochenzeitung aus Zagreb, Kroatien
 Nacional FM, ein Radiosender in Osttimor

Siehe auch:
 National
 Nacional 206